Okręty US Navy o nazwie USS "Lehigh":
 Pierwszy  został zwodowany w 1863 i wycofany ze służby w 1898.
 Drugi  został zwodowany w 1944 i wycofany ze służby w 1945.

Lehigh